Le Pique-nique est le titre de plusieurs œuvres : 
 Le Pique-nique, tableau de James Tissot peint en 1876 ;
 Le Pique-nique (The Picnic), dessin animé de Mickey Mouse sorti en 1930 ;
 Le Pique-nique (Company Picnic), vingt-huitième épisode de la saison 5 de The Office diffusé en 2009 ;
 Le pique-nique (Summer Catalog), vingtième épisode de la saison 2 de Parks and Recreation diffusé en 2015 ;
 Le pique-nique (The Incident at Pound Ridge), vingtième épisode de la saison 4 de Younger diffusé en 2017.

Voir aussi
 Pique-nique